Karl Staudt oder Carl Staudt ist der Name folgender Personen:

* Karl von Staudt (1798–1867), deutscher Mathematiker
 Karl von Staudt (General) (1862–1946), bayerischer Generalleutnant, 1915/17 Generalgouverneur von Warschau
 Karl Staudt (Maler) (1884–1930), deutscher Maler
 Karl Staudt (1890–1968), deutscher Architekt, siehe Carl Staudt